Ganbaatar (, fester Held) ist der Name folgender Personen:

 Khongorzul Ganbaatar (* 1973), mongolische Urtyn-duu-Sängerin
 Ganbaataryn Tögsbajar (* 1985), mongolischer Fußballspieler